Подгруппа C группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2014 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Австрия — Словения

Украина — Израиль

Украина — Словения

Австрия — Израиль

Словения — Израиль

Украина — Австрия

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка